Somos András (1911–1996) kertészmérnök, az MTA tagja
Somos András (1973) újságíró
Somos András dr. (Budapest, 1939. február 14.) ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara főtitkára